Дур — многозначный термин:

 Дур — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Эно, округ Монс (Бельгия).
 Дур — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Дур (Дхур) — посёлок в гевоге Чокхор в Бумтанге в центральном Бутане.
 Дур — высокогорная река, расположенная в дзонгхаге Бумтанг, на северо-востоке Бутана.
 Дур — музыкальный термин, обозначающий мажорное наклонение лада, в котором третья ступень диатонической гаммы отстоит от первой на большую терцию.
 Дур (ум. в августе 54 до н. э.) — военный трибун в армии Юлия Цезаря времён Галльской войны.

Примечания